Psiquiatras
Psiquiatria
Psiquiatria